Echte Verhalen: De Buurtpolitie VIPS is een Belgische televisieserie die sinds 10 januari 2022 op de Vlaamse commerciële televisiezender VTM wordt uitgezonden. De serie is een vervolg op Echte Verhalen: De Buurtpolitie.

De meeste hoofdpersonages in de serie waren voorheen reeds te zien in Echte Verhalen: De Buurtpolitie. Daarnaast duiken in deze serie verschillende bekende Vlamingen op die een of meerdere afleveringen te zien zijn.

Tussen november 2021 en maart 2022 werden 70 afleveringen opgenomen. Het eerste deel werd uitgezonden in 2022. Het 2de deel werd begin 2023 uitgezonden.

Rolverdeling

|-
|  || Tineke Schilebeeckx || Hoofdinspecteur  || S1
|-
|  || Eric Buelens || Rechercheur || S1
|-
|  || Brigitte Broeckx || Rechercheur || S1
|-
|  || Patrick Tilkens || Eerste Inspecteur || S1
|-
|  || Roger Berckmans || Eerste Commissaris || S1
|-
|  || Emma Claes || Inspecteur || S1
|-
|  || Vince Willems || Inspecteur || S1
|-
|  || Louise Mertens || Inspecteur || S1
|-
|  || Hugo De Bolle || Computer Crime Unit || S1
|-
|  || Indy Nzeza || Inspecteur || S1
|-
|  || Koen Baetens || Privébeveiliger || S1
|-
|  || Vivina Van Lathem || Burgemeester || S1
|}

Afleveringen

Seizoen 1 

Er was van februari 2022 tot januari 2023 geen uitzendingen van De Buurtpolitie VIPS omdat het derde en vierde seizoen van Lisa werd uitgezonden. Daarom is sinds 9 januari 2023 er het tweede deel van het eerste seizoen. 

Programma van VTM
Scripted realityserie
Vlaamse politieserie